Јан Кубиш може бити:

 Јан Кубиш, словачки политичар и дипломата
 Јан Кубиш (официр), чехословачки официр, херој чехословачког отпора током Другог светског рата